Milk and Honey – album muzyczny zawierający utwory Johna Lennona i Yoko Ono
 Milk and Honey – izraelski zespół muzyczny, zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji w 1979